Corticeus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Mathias Piller och Ludwig Mitterpacher von Mitterburg 1783. Corticeus ingår i familjen svartbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svartbaggar
Corticeus

en:Darkling beetle